Huvudartikel: Australiska öppna 2017

Herrsingelturneringen vid Australiska öppna 2017 spelades mellan 16 och 29 januari.

Seedning 

   
  Andy Murray (Fjärde omgången)
  Novak Đoković (Andra omgången)
  Milos Raonic (Kvartsfinal)
  Stan Wawrinka (Semifinal)
  Kei Nishikori (Fjärde omgången)
  Gaël Monfils (Fjärde omgången)
  Marin Čilić (Andra omgången)
  Dominic Thiem (Fjärde omgången)
  Rafael Nadal (Final)
  Tomáš Berdych (Tredje omgången)
  David Goffin (Kvartsfinal)
  Jo-Wilfried Tsonga (Kvartsfinal)
  Roberto Bautista Agut (Fjärde omgången)
  Nick Kyrgios (Andra omgången)
  Grigor Dimitrov (Semifinal)
  Lucas Pouille (Första omgången)

 
  Roger Federer (Mästare) 
  Richard Gasquet (Tredje omgången)
  John Isner (Andra omgången)
  Ivo Karlović (Tredje omgången)
  David Ferrer (Tredje omgången)
  Pablo Cuevas (Första omgången)
  Jack Sock (Tredje omgången)
  Alexander Zverev (Tredje omgången)
  Gilles Simon (Tredje omgången)
  Albert Ramos-Viñolas (Första omgången)
  Bernard Tomic (Tredje omgången)
  Feliciano López (Första omgången)
  Viktor Troicki (Tredje omgången)
  Pablo Carreño Busta (Tredje omgången)
  Sam Querrey (Tredje omgången)
  Philipp Kohlschreiber (Tredje omgången)

Matcher 
Teckenförklaring

 Q = Kvalificerad via kvalturnering
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser
 PR = Skyddad rankning (protected ranking)
 w/o = Walk over
 r = Uppgivet (retired)

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel 

Australiska öppna 2017